
Molekulska formula -{C9H9NO3}- se može odnositi na:

 Acetamidobenzojeva kiselina
 -{N}--Acetilantranilna kiselina
 Adrenohrom
 Hipurna kiselina